Guido Mancini – pilota motociclistico
Guido Mancini – docente e politico
Guido Mancini – docente e ispanista
Guido Mancini – pilota automobilistico